Asques, commune française de la Gironde ;
 Asques, commune française de Tarn-et-Garonne.

Voir aussi 

  : page d'homonymie
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France